Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Hawaii 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Helen Gourlay 6-1, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Hawaii 1973